Le patronyme Buisson a été porté par plusieurs familles de la noblesse française de nos jours éteintes.

Famille de Buisson de Bournazel, en Rouergue

Famille de Buisson, en Languedoc 
Cette famille est comme les Delpech, les Assézat, une famille de riches marchands de pastel qui était originaire du Rouergue, et qui a été anoblie par le capitoulat. Elle est restée fixée à Toulouse.

Branche de Beauteville 
 Jean Boysson, capitoul de Toulouse entre 1515 et 1542, fils de Jean et de Catherine Resta, fille de Simon, capitoul de Toulouse. Il fut un des plus riches marchands de pastel, et il s'est marié le  avec Catherine de Puymission, fille de Raymond Fabri, sieur de Puymission, juge à Bézier, et de Catherine d'Aynard. Il est mort à Toulouse après 1543. 

 Jean Louis de Buisson de Beauteville, évêque d'Alais 1755-1776
 Pierre de Buisson de Beauteville, lieutenant-général des armées du roi en 1762 et admis en cette qualité aux Honneurs de la Cour la même année, grand-croix de l'ordre de Saint-Louis, ambassadeur en Suisse

Branche d'Aussonne 

 Jean Jacques de Buisson d'Aussonne, président à la chambre des requêtes du parlement de Toulouse à la fin du 
 Jacques de Buisson d'Aussonne, premier président à la cour des aides de Montauban au 
 Mathieu François de Buisson d'Aussonne, président à la cour des aides de Montauban
 Samuel François de Buisson d'Aussonne, conseiller au parlement de Toulouse, guillotiné à Paris en 1794

Armes, blasons, devises 

 Bouysson ou Boysson (Hugues), seigneur de Mirabel, capitoul en 1444 : "Coupé : au premier d'argent au lion issant de sable ; au deuxième d'or, au buisson de sinople terrassé de même."

 Buisson de Beauvoir : "Écartelé : aux premier et quatrième, coupé d'argent au lion issant de sable en pointe d'or, au buisson de sinople terrassé de même ;  aux deuxième et troisième, à la croix de Toulouse, qui est de Toulouse." Timbre : couronne de comte. Supports : deux lions rampants d'or.

 Buisson d'Aussonne : "Écartelé : aux premier et quatrième, coupé d'argent au lion issant de sable en pointe d'or, au buisson de sinople terrassé de même ; aux deuxième et troisième d'azur, à trois coquilles d'or posées deux et une." Timbre : couronne de marquis. Supports : deux lions rampants d'or.

 Devise : Semper Virens

Notes et références

Bibliographie 

 Gustave Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles anciennes ou notables à la fin du , tome 7, pages 367 à 371 Buisson d'Aussonne, de Beauteville et de Bournazel (de)

Famille noble française